Le col de Sainte-Anne peut désigner :
 le col de Sainte-Anne, un col de montagne de France situé dans les Alpes-Maritimes ;
 le col de Sainte-Anne, un col de France situé dans les Bouches-du-Rhône.